Pioppa ima više značenja:
 Pioppa, Bologna
 Pioppa, Modena